Sidonops är ett släkte av svampdjur. Sidonops ingår i familjen Geodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Sidonops